Existem duas comunas suíças com o nome de Marbach:
 Marbach (Lucerna) - no cantão de Lucerna, distrito de Entlebuch;
 Marbach (São Galo) - no cantão de São Galo, distrito de Rheintal.

Desambiguação